Bosnië-Herzegovina
 Jasenica (Bosanska Krupa), een plaats in de gemeente Bosanska Krupa in Bosnië-Herzegovina
 Jasenica (Čapljina), een plaats in de gemeente Čapljina in Bosnië-Herzegovina
 Jasenica (Gradačac), een plaats in de gemeente Gradačac in Bosnië-Herzegovina
 Jasenica (Mostar), een plaats in de gemeente Mostar in Bosnië-Herzegovina
 Jasenica (Srebrenik), een plaats in de gemeente Srebrenik in Bosnië-Herzegovina
 Jasenica (Zvornik), een plaats in de gemeente Zvornik in Bosnië-Herzegovina

Servië
 Jasenica (Negotin), een plaats in de Servische gemeente Negotin
 Jasenica (Valjevo), een plaats in de Servische gemeente Valjevo
 Jasenica (Žitorađa), een plaats in de Servische gemeente Žitorađa

Slowakije
 Jasenica (okres Považská Bystrica), een plaats en gemeente in het Slowaakse district Považská Bystrica